Die 1. fotbalová liga 1993/94 (1. Fußball-Liga 1993/94) war die erste Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 14. August 1993 bis 8. Juni 1994 mit einer Winterpause vom 29. November 1993 bis 4. März 1994 ausgetragen. 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander.

Eingerichtet wurde die 1. tschechische Liga nach der am 1. Januar 1993 erfolgten Trennung der Tschechoslowakei in zwei Einzelstaaten, nämlich Tschechien und die Slowakei. Aus der 16 Mannschaften umfassenden 1. Tschechoslowakischen Liga qualifizierten sich neun der zehn tschechischen Vereine. Aus der böhmisch-mährischen Gruppe der 2. Tschechoslowakischen Liga, der ČMFL, stiegen die sechs besten Teams in die neue 1. Liga auf.

Dies waren Viktoria Žižkov, Petra Drnovice, Viktoria Pilsen, Union Cheb, Slovan Liberec und Svit Zlín. Der siebtplatzierte LIAZ Jablonec musste in die Relegation gegen die schlechtplatzierteste tschechische Mannschaft der 1. Tschechoslowakischen Liga, FC Bohemians Prag und unterlag mit 1:1 und 0:2.

Erster tschechischer Fußballmeister wurde Sparta Prag. Den zweiten Platz sicherte sich Slavia Prag. Absteigen mussten der FC Vítkovice Kovkor und Dukla Prag.

Torschützenkönig wurde mit 20 Toren Horst Siegl von Sparta Prag.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Sparta Prag 

 Zu den 61 Torschützen von Sparta kommt noch ein Eigentor von Kamil Janšta (FC Boby Brünn) hinzu.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94